Shake That Thang é o segundo álbum de estúdio do trio de hip hop/R&B B.V.S.M.P., lançado em 3 de Maio de 1993 pela gravadora Bellaphon Records.

Quatro singles saíram desse álbum, "Hold Me", originalmente lançada em 1991, "DoDo Monster", "I'm in Love", e "I Need You '93", que é uma regravação da antiga canção do grupo, que alcançou sucesso em 1988.

Faixas 

Álbuns de 1993
Álbuns de B.V.S.M.P.